Mit Belüftung kann gemeint sein
 Lüftung, die Förderung des Luftaustausches
 Druckbelüftung im Brandfall um verrauchte Räumlichkeiten zu entqualmen
 dies wird im Bergbau Bewetterung genannt
 Lungenventilation, als Atmung für sich oder Beatmung der Lungen
 Luftwechsel, ein Austausch der Raumluft in geschlossenen Räumen
 Die Zufuhr von Luft (oder, im weiteren Sinne, anderem Gas), beispielsweise zu Bioreaktoren, Aquarienwasser, pneumatischen Elementen, Hochöfen oder Anderem